Хек:

Персоналии 
 Хек, Денни (род. 1952) — американский политик.
 Хек, Лутц (1892—1983) — немецкий биолог и зоолог, сын Л. Хека.
 Хек, Людвиг (1860—1951) — немецкий биолог, зоолог.
 Хек, Клаес Якобс ван дер — (нидерл. Claes Jacobsz van der Heck, между 1575 и 1581 гг. — 1652) — нидерландский художник периода золотого века Голландии.
 Хек, Ричард — Ри́чард Хек (англ. Richard Heck, 1931—2015) — американский химик.

Прочее 
 Хек — род рыб из семейства мерлузовых.
 Дом Хек — историческое здание в районе Верден немецкого города Эссен.

См. также 
 Хэк